Kayseri, törökországi tartomány
 Kayseri, az azonos nevű török tartomány székhelye